Khítrovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Khítrovo (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia